Ерманос Гонзалез има више значења:

 Ерманос Гонзалез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерманос Гонзалез (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику